Эль-Хаббания :

 Эль-Хаббания — город в Ираке в провинции Анбар.
 Эль-Хаббания — крупное солёное озеро в центральной части Ирака.